Voinescu se poate referi la:

 Voinescu, o localitate-centru de comună în Raionul Hîncești, Republica Moldova

 Nume de familie
 Alice Voinescu
 George Voinescu, general
 Ion Voinescu
 Radu Voinescu

Vezi și 
Voina (nume de familie)
Voicu (nume de familie)
Voinea (nume)
Voinovo (dezambiguizare)
Voineasa (dezambiguizare)
Voinești (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave